Fortezze costruite dalla famiglia dei Malatesta: 

 Rocca Malatestiana – a Cesena
 Rocca Malatestiana – a Fano
 Rocca Malatestiana – a Monte Cerignone
 Rocca Malatestiana – a Montefiore Conca
 Rocca Malatestiana – a Montiano
 Rocca Malatestiana – a Rimini, detta anche castel Sismondo
 Rocca Malatestiana – a Santarcangelo di Romagna
 Rocca Malatestiana – a Verucchio, detta anche rocca del Sasso
 Forte Malatesta – ad Ascoli Piceno

Pagine correlate 
 Castello Malatestiano